USS Guardfish je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Guardfish (SS-217) 
 USS Guardfish (SSN-612)

Guardfish